A75 oder A 75 steht für:
 Fleckfieber, ICD-10-Code der Erkrankung
 einen AMD-Chipsatz für Desktop-PC-Mainboards mit dem Sockel FM1 oder FM2 und SATA III sowie  USB-3.0-Unterstützung

Autostraßen:
 A75 road, eine Schnellstraße in Großbritannien
 Autoroute A75, eine französische Autobahn
 Autovía A-75, eine spanische Autobahn
 Bundesautobahn 75, eine ehemals geplante deutsche Autobahn

A75